Coperta – in arredamento, tessuto che copre il letto.
 Coperta – in nautica, piano di calpestio sulla tolda di una nave.
 Coperta isotermica – presidio medicale utilizzato per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti
 Coperta o Copertina, elemento della rilegatura di un libro

Altri progetti